

Sigle 
 Looney Tunes – cartoni animati della Warner Bros.
 Lungo termine o lungo periodo (previsione, oneri ecc.)
 Sigla della Provincia di Latina

Codici 
 LT – codice vettore IATA di LTU International
 LT – codice FIPS 10-4 della Lesotho
 lt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lituana
 LT – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Lituania
 LT – codice ISO 3166-2:CM di Littoral (Camerun)
 LT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Latina (Italia)

Informatica 
 .lt – dominio di primo livello della Lituania
 &lt; – entity che individua il carattere < (dall'inglese less than, "minore di")

Altro 
 Lt – abbreviazione di Lieutenant, tenente
 Lt – abbreviazione errata comunemente usata per litro (il simbolo corretto è L o l)
 LT – vecchia targa automobilistica di Litoměřice (Repubblica Ceca)
 Volkswagen LT – veicolo commerciale della Volkswagen
 Lt – abbreviazione di "Litas", valuta nazionale lituana detta anche Ltl (Litas lituano)